«Гу́рник» () — польский футбольный клуб, выступающий в Экстракласе. Основан 20 сентября 1979 года как часть ГКС «Гурник» Ленчна. 1 января 2007 года произошло отделение футбольной команды, ставшей самостоятельным акционерным обществом. Тем не менее, женский футбол по-прежнему остаётся в ведении большого клуба.

История 
Клуб основан в 1979 году. Это один из самых успешных клубов Люблинского региона . Начал  выступать с 1980 г. в классе А , с 1981 г. - в 5-ой лиге , с  1983 г. - в 4-ой лиге , с 1984 г. - 3-ей , а с  1988 г. - во  2-ой . После одного проведенного сезона команда вылетела из 2-й лиги и вернулась в нее в 1996 году . В сезоне 2002/2003 команда поднялась в 1-ю лигу . В 2007 году, после получения материалов расследования коррупционного скандала, проведенного отделом по борьбе с организованной преступностью районной прокуратуры во Вроцлаве , Дисциплинарный департамент Польской футбольной ассоциации возбудил дисциплинарное производство в отношении шести польских футбольных клубов, включая «Гурник».  Футбольный трибунал Союза рассмотрел вопрос об увольнении правления клуба, оставив в силе штраф, наложенный в виде понижения на два уровня лиги, при одновременном снижении финансового штрафа (с 270 000 до 70 000 польских злотых) и штрафа (до минус шести баллов в начало нового сезона) . 24 мая 2014 года, выиграв матч с «Олимпией Грудзёндз» за 2 тура до окончания 1- й лиги , команда из Ленчны через 7 лет вернулась в высшую лигу Польши - Экстракласу . Три дня спустя Лицензионная комиссия Польской футбольной ассоциации выдала «Гурнику» лицензию на игру в Экстракласе в сезоне 2014/2015.
В 2016 году руководство клуба совместно с маршалом воеводства Люблина и мэр Люблина подписали письмо о намерениях, на основании которого команде было разрешено проводить матчи на  «Арене Люблин» . Причиной переноса матчей стало плохое финансовое положение и невыполнение рекомендаций, сделанных после посещения стадиона «Гурника» . Болельщики  отреагировали бойкотированием матчей команды.

Выступления по сезонам

Стадион команды 
Вместимость стадиона составляет 7226 сидячих мест. Над трибунами вдоль боковой линии есть полукруглая крыша. С 2003 года введено искусственной освещение, а также 1400 мест в ложе. Поле с подогревом.

Текущий состав

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба.

Футбольные клубы Польши
Спорт в Люблинском воеводстве